Otto Bock henviser til flere personer.

 Otto F. Bock - (født 1881 – dødsdata ukendt) dansk atlet
 Otto Bock (køkkenchef) - (1883 – 1947) dansk køkkenchef